

Architettura 
 Palazzo dei Diamanti – palazzo di Ferrara
 Palazzo dei Diamanti – palazzo di Verona

Cinema 
 Diamanti – film di Corrado D'Errico del 1939

Musica 
 Diamanti – singolo di Diana Est del 1984
 Diamanti – album di Antonello Venditti del 2006
 Diamanti – singolo di Michele Bravi del 2017
 Diamanti – album di Ginevra del 2022
 Diamanti – singolo dei Negramaro, Elisa e Jovanotti del 2023

Persone 
 Alessandro Diamanti – calciatore italiano
 Ilvo Diamanti – sociologo, politologo e saggista italiano
 Manuela Diamanti – ex cestista italiana
 Mirco Diamanti – allenatore di pallacanestro italiano
 Vinicio Diamanti – attore cinematografico italiano

Pagine correlate 
Diamante (disambigua)
Diamond
Diamonds